Грег Гогуд (,  10 серпня 1968, Едмонтон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1983 року в ЗХЛ.

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 202-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Едмонтон Ойлерс», «Філадельфія Флаєрс», «Флорида Пантерс», «Піттсбург Пінгвінс», «Сан-Хосе Шаркс», «Ванкувер Канакс», «Даллас Старс», «Азіаго», «Таппара» та ТПС.

Загалом провів 516 матчів у НХЛ, включаючи 42 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1988 — Команда усіх зірок, обрана ЗМІ.
 Пам'ятний трофей Білла Гантера (ЗХЛ) — 1988.
 Нагорода Едді Шора (АХЛ) — 1992.

Статистика

Посилання 
 

Уродженці Едмонтона
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Азіаго»
Хокеїсти «Таппари»
Хокеїсти ТПС
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»